Malaya – film del 1949 diretto da Richard Thorpe
 HMS Malaya – nave da battaglia classe Queen Elizabeth della Royal Navy